Бетпуэ́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Люс-Сен-Совёр. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65089.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 140 км юго-западнее Тулузы, в 39 км к югу от Тарба.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 111 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 77 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 59 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 83,3 %). Из 59 активных жителей работали 58 человек (32 мужчины и 26 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи